Pikku-Kaija kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikku-Kaija (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Pikku-Kaija (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar